Maarten Schakel sr. (1917-1997), Nederlands verzetsstrijder en politicus
Maarten Schakel jr. (1947), Nederlands politicus
Maarten Schakel (radiopresentator) (1983), Nederlands radiopresentator